

Cinema e televisione 
 Deadbeat – serie televisiva statunitense
 Deadbeat – film del 1977 diretto da Harry E. Kerwin

Musica 
 Deadbeat – musicista canadese

Pagine correlate 
Dead Beat